В настоящее время подводные лодки находятся на вооружении 39 стран, в том числе шесть стран обладают атомным подводным флотом, и ещё трое ведут строительство своей первой атомной подлодки. 

Обладают атомным подводным флотом: 
  (только атомные лодки)
 
  (только атомные лодки)
  (только атомные лодки)
 
  

Создают свой атомный подводный флот:
 
  (в 2012 году объявлено о разработке собственной АПЛ)
  Иран (в июне 2012 года было объявлено о начале создания атомной подводной лодки в Иране).
  Австралия

В качестве основы движущей установки современные подводные лодки используют атомные реакторы (атомная подводная лодка), дизельные двигатели плюс электромоторы на аккумуляторах (дизель-электрическая подводная лодка) или топливных элементах, двигатели Стирлинга.

В списке отсортированы страны по алфавиту, типы кораблей расположены в порядке времени принятия на вооружение, более новые находятся ниже. Атомные подлодки выделены соответствующей иконкой.

Примечания

Ссылки 
 Бразильская атомная подлодка получила приоритетный статус, lenta.ru, 2008/09/01

Литература 
 S.Saunders. Jane’s Fighting Ships 2004—2005 — Jane’s Information Group Limited, 2005. ISBN 0-7106-2623-1
 All the World’s Fighting Ships 1947—1995 — Conway Maritime Press, 1996. ISBN 1-55750-132-7

 
Текущие списки